Хуан-Альдама () — топоним в честь мексиканского революционера Хуана Альдамы.

 Хуан-Альдама — муниципалитет в Мексике, штат Сакатекас;
 Хуан-Альдама — посёлок в Мексике, штат Сакатекас, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Хуан-Альдама — посёлок в Мексике, штат Синалоа, муниципалитет Наволато.
 Хуан-Альдама — посёлок в Мексике, штат Табаско, муниципалитет Теапа.
 Хуан-Альдама — город в Мексике, штат Чиуауа, муниципалитет Альдама.